Andrea Hlaváčková e Maks Mirny erano i detentori del titolo in carica che hanno deciso di difenderlo rispettivamente con Alexander Peya e Chan Hao-ching. Hlaváčková e Peya sono stati battuti al secondo turno da Taylor Townsend e Donald Young, mentre Mirny e Chan sono stati battuti sempre nello stesso turno da Ashleigh Barty e John Peers.

Sania Mirza e Bruno Soares hanno sconfitto in finale Abigail Spears e Santiago González per 6-1, 2-6, [11-9].

Teste di serie

  Sania Mirza /  Bruno Soares (campioni)
  Andrea Hlaváčková /  Alexander Peya (secondo turno)
  Cara Black /  Leander Paes (quarti di finale)
  Kristina Mladenovic /  Daniel Nestor (primo turno)

  Lucie Hradecká /  Horia Tecău (primo turno)
  Katarina Srebotnik /  Rohan Bopanna (quarti di finale)
  Julia Görges /  Nenad Zimonjić (primo turno)
  Raquel Kops-Jones /  Juan Sebastián Cabal (primo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wild card 

  Tornado Alicia Black /  Ernesto Escobedo (primo turno)
  Jacqueline Cako /  Joel Kielbowicz (primo turno)
  Lauren Davis /  Nicholas Monroe (primo turno)
  Christina McHale /  Stefan Kozlov (secondo turno)

  Asia Muhammad /  Taylor Harry Fritz (primo turno)
  Melanie Oudin /  Rajeev Ram (secondo turno)
  Shelby Rogers /  Bradley Klahn (primo turno)
  Taylor Townsend /  Donald Young (semifinale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

US Open 2014
ATP World Tour 2014
WTA Tour 2014